Gouden populierenvouwmot
 Grijze populierenvouwmot